, primatologue,
  (1980- ), joueur de soccer américain,
 Paul Behncke (1869-1937), amiral allemand.

Voir aussi 
 
 
 Benkei